

Geografia

Francia 
 Corsica – isola e regione

Stati Uniti 
 Corsica – città della Contea di Douglas, Dakota del Sud
 Corsica – borough della Contea di Jefferson, Pennsylvania

Film
 Corsica – film del 1991

Alimenti 
 Corsica – formaggio

Altre 
 Chevrolet Corsica – autovettura della Chevrolet